Doce buques de la Royal Navy han portado el nombre de HMS Mosquito, o la forma arcaica HMS Musquito, en referencia al insecto tropical Mosquito.
.

  barca en servicio en 1777.
  goleta de 6 cañones, anteriormente el corsario francés Venus.  Apresada en 1793, adquirida por la Marina Británica en 1796 y dada de baja en 1796. 
 HMS Musquito fue el nombre de una batería flotante, botada en 1794 pero perdida en 1795. 
  fue un sloop-of-war o corbeta de 16 cañones, anteriormente el corsario francés Petite Magicienne. Fue apresada por tres fragatas españolas en septiembre de 1798.
  or Muskito una goleta de 12 cañones apresada a los franceses en 1799 y vendida en 1802.
  fue un brig-sloop de la clase Cruizer, botado en 1804 y vendido en 1822. 
  fue un brig-sloop de la clase Cherokee, botado en 1825 y vendido en 1843. 
  fue un bergantín  de 16 cañones de la clase Helena, botado en 1851 y adquirido por la marina prusiana en 1862.
  fue un cañonero de la clase Ariel, botado en 1871 y vendido en 1898.  
  fue un cañonero botado en 1890 y vendido en 1902.
  fue un destructor de la clase Beagle, botado en 1910 y vendido en 1920. 
  fue un patrullero de Rïo de la clase Dragonfly, botado en 1939 y hundido en 1940. 
  fue una base naval en Alejandría, Egipto, durante la Segunda Guerra Mundial. 

Nombres de buques británicos